Arthur’s Stone steht für:

 Arthur’s Stone (Wales), Megalithanlage auf der Halbinsel Gower, Wales
 Arthur’s Stone (Herefordshire), Dolmen bei Hay-on-Wye, Herefordshire, England